

Geografia 
Europa
 Danube – toponimo francese e inglese del fiume Danubio

 Stati Uniti d'America
 Danube – città della Contea di Renville, Minnesota
 Danube – città della Contea di Herkimer, New York

Altro 
 Danube – stazione sulla linea 7 bis della metropolitana di Parigi
 Danube – struttura geologica della superficie di Io
 Classe Danube – navi stellari di Star Trek

Pagine correlate 
Danubio (disambigua)

Altri progetti